Międzyrzecze ist der Name folgender Orte in Polen:

 Międzyrzecze, in der Gemeinde Bojszowy, Woiwodschaft Schlesien
 Międzyrzecze (Sławoborze), in der Gemeinde Sławoborze, Woiwodschaft Westpommern
 Międzyrzecze,  in der Gemeinde Strzegom, Woiwodschaft Niederschlesien
 Międzyrzecze, in der Gemeinde Supraśl, Woiwodschaft Podlachien
 Międzyrzecze Dolne und Międzyrzecze Górne in der Gemeinde Jasienica, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Międzyrzecz, Stadt in der Woiwodschaft Lebus